Fight Club har flere betydninger:

 Fight Club (roman) – en bog af Chuck Palahniuk.
 Fight Club (film) – film fra 1999 baseret på bogen af samme navn.